Дискография «All Time Low», рок-группы из Балтимора, штат Мерилэнд, включает 6 студийных альбомов, 18 синглов, 1 DVD и 1 саундтрек.

Альбомы

Студийные альбомы

Видеоальбомы

Мини-альбомы

Синглы

Другие треки, попавшие в чарты

Видеоклипы

Другие работы

Примечания 

All Time Low
All Time Low
All Time Low
All Time Low